Роднико́вка () — село в Уманском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3385 человек. Почтовый индекс — 20324. Телефонный код — 4744.

История 
В 1946 г. указом ПВС УССР село Войтовка переименовано в Родниковка

Местный совет 
20324, Черкасская обл., Уманский р-н, с. Родниковка

Ссылки 
 Родниковка на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Уманского района